The Most Wonderful Time of the Year är ett gospel-julalbum av sånggruppen Take 6. Den släpptes den 5 oktober 2010.

Låtlista 
"It's the Most Wonderful Time of the Year"
"White Christmas
"Grinch Introduction/ The Grinch/"You're a Mean One, Mr. Grinch"
"Sleigh Ride"
"I'll Be Home for Christmas"
"It Came Upon a Midnight Clear"
"The Sugarplum Dance (Dance of the Sugarplum Fairy)"
"I Saw Three Ships"
"Jingle Bells"
"Christmas Time Is Here"

Referenser 

Amerikanska gospelalbum
Julmusikalbum 2010
Amerikanska julmusikalbum